Danforth Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Danforth Township (Illinois)
 Danforth Township (Minnesota)